Альдо де Бенедетти (1892—1970) — итальянский драматург и киносценарист. Автор двух десятков комедий и 118 киносценариев.

Пьесы 

 1916 — комедия «Тот, который» (Театр «Арджентина», Рим)
 «Белая дама» (1931, театр «Олимпия», Милан)
 «Лоэнгрин» (театр «Арджентина», Рим)
 «Человек, который улыбается» (1935, там же)
 La resa di Titì (1931)
 Non ti conosco più (1932)
 Milizia territoriale (1933)
 L’uomo che sorride (1935)
 «Две дюжины алых роз» (Due dozzine di rose scarlatte, 1936) — первый большой успех
 Sbaglio di essere vivo (1945)
 L’armadietto cinese (1947)
 Gli ultimi cinque minuti (1951)
 «Доброй ночи, Патриция» (1956, театр «Мандзони», Милан; 1960, Театр им. А. С. Пушкина, Москва)
 Il libertino (1960)
 «Паола и львы» (в рус. пер. — «Сублимация любви»; 1963)
 Il libertino (1971)

Фильмы 

 Il corsaro, regia di Augusto Genina (1923)
 Marco Visconti (1925)
 Gli uomini, che mascalzoni!, regia di Mario Camerini (1932)
 Маддалена, ноль за поведение / Maddalena… zero in condotta (реж. Витторио Де Сика) (1940) — в титрах не указан
 Non ti conosco più , regia di Nunzio Malasomma (1936)
 Hanno rapito un uomo, regia di Gennaro Righelli (1938)
 Алые розы / Rose scarlatte (реж. Джузеппе Амато и Витторио Де Сика) (1940)
 Pazza di gioia, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1940)
 Ore 9 lezione di chimica, regia di Mario Mattioli (1941)
 Тереза-Пятница / Teresa Venerdì (реж. Витторио Де Сика) (1941) — в титрах не указан
 Quattro passi fra le nuvole (1942) di Alessandro Blasetti (sceneggiato con Piero Tellini e Cesare Zavattini)
 Se io fossi onesto, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1942)
 Гарибальдиец в монастыре / Un garibaldino al convento (реж. Витторио Де Сика) (1942)
 Mio figlio professore, regia di Renato Castellani (1946)
 Il mondo vuole così, regia di Giorgio Bianchi (1946)
 Una lettera all’alba, regia di Giorgio Bianchi (1948)
 Vent’anni, regia di Giorgio Bianchi (1949)
 Catene di Raffaello Matarazzo (1950)
 Tormento di Raffaello Matarazzo (1951)
 I figli di nessuno di Raffaello Matarazzo (1952)
 Era di venerdì 17 di Mario Soldati (1956)
 Da giovedì a giovedì di Guglielmo Morandi (1957)
 Lohengrin di Stefano De Stefani (1957)
 L’ultima violenza di Raffaello Matarazzo (1957)
 Malinconico autunno di Raffaello Matarazzo (1958)

Ссылки 
 Aldo De Benedetti на IMDB

Примечания